Де-Витт:

 Де-Витт, Владимир Владимирович (1859 — после 1917) — генерал от инфантерии, командир 4-го Кавказского армейского корпуса
 Де-Витт — остров у южного побережья острова Тасмания (Австралия).

См. также 
 Де-Уитт (округ)
 Де
 Витт
 «Витте де Витт» — эсминец флота Нидерландов типа Ван Гален.